Grochowski ist ein polnischer Name und setzt sich aus den Wortteilen Groch- und -owski zusammen. Groch heißt übersetzt ‚Erbse‘. Die Endung -owski bezeichnet öfter eine Beziehung zu einem Platz, manchmal kann sie aber auch eine Verbindung zu einer Person bezeichnen, zum Beispiel Walkowski (= Sohn von Walka).

Schreibweisen
Weitere Schreibweisen des Familiennamens sind nicht bekannt.

Geographische Verteilung des Familiennamens
Namensträger des Familiennamens Grochowski finden sich gehäuft in Polen. Im deutschen Sprachraum ist dieser Name selten. Im deutschen Telefonbuchverzeichnis sind derzeit 332 Einträge unter dem Stichwort Grochowski zu finden (Stand: 15. Juni 2005).

Namensträger 
 Doreen Grochowski (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin, siehe Enie van de Meiklokjes
 Gerd Grochowski (1956–2017), deutscher Opernsänger
 Karl Grochowski (1847–1919), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Pawel Ignatjewitsch Grochowski (1899–1946), russischer Pilot und Erfinder

Weblinks 
 "Grochowski" in der DNB

Siehe auch 
 Polnische Namen

Familienname